El Ròdol és una muntanya de 1.114 metres que es troba al municipi de Navès, a la comarca catalana del Solsonès.

Referències 

Muntanyes de Navès